Der DFB-Hallenpokal 1989 wurde in der Westfalenhalle Dortmund ausgetragen und war die zweite offizielle Austragung, und die dritte insgesamt, dieses Wettbewerbes. Das Teilnehmerfeld wurde im Vergleich zum Vorjahr von sechs auf acht Teams erhöht. Sieger wurde Werder Bremen durch einen 6:3-Sieg gegen den VfB Stuttgart.

Modus 
Gespielt wurde in zwei Gruppen mit jeweils vier Teams. Die Größe des Polygras-Kunstrasens betrug 49 mal 45 Meter großen und wurde von einer Bande umgeben.
Die Spieldauer betrug 2 mal 12 Minuten in der Vorrunde und im Halbfinale, im Finale und im Spiel um den 3. Platz 2 mal 15 Minuten. Bei Remis wurde der Sieger in einem Achtmeterschießen entschieden.

Teilnehmer 
Das Teilnehmerfeld wurde attraktiver, im Vergleich zum Vorjahr, in dem der Meister, der Pokalsieger, der Titelverteidiger und der Gastgeber gesetzt waren. Dazu wurde auch der FC Bayern München gesetzt. Dazu kamen drei weitere Teams.

Gesetzte Teams:
 FC Bayer 05 Uerdingen (Titelverteidiger)
 Werder Bremen (Deutscher Meister)
 Eintracht Frankfurt (DFB-Pokalsieger)
 Borussia Dortmund (Gastgeber)
 Bayern München

Qualifizierte Teams:
 1. FC Köln
 VfB Stuttgart
 Blau-Weiß 90 Berlin

Gruppe A 

|}

|}

Gruppe B 

|}

|}

Halbfinale 

|}

Spiel um Platz drei 

|}

Finale 

|}

Einzelnachweise 
DFB-Hallenpokal 1989 – Dortmund – spitzerwinkel.de

DFB-Hallenpokal
Fußballveranstaltung 1989
Sportveranstaltung in Dortmund
Westfalenhalle